Paul Dejean est le patronyme de deux personnalités francophones

 Paul Dejean (écrivain), (1931-2005), prêtre, enseignant, ministre, militant des Droits de l'homme et écrivain haïtien.
 Paul Dejean (rugby), ancien joueur international français de rugby à XIII. Il est né le  à Perpignan et décédé le  à Toulouse.